Fave steht für:

 Fave, ein Fluss in Frankreich, Département Vosges, Region Grand Est 

Fave oder Favé ist der Familienname folgender Personen:

 Fañch Favé (1905–1951), französischer Radrennfahrer
 Umberto Delle Fave (1912–1986), italienischer Journalist, Politiker, Mitglied der Abgeordnetenkammer, Senator und Minister